Бромат лантана — неорганическое соединение, 
соль лантана и бромноватой кислоты с формулой La(BrO),
кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Физические свойства 
Бромат лантана образует кристаллы.

Образует кристаллогидрат состава La(BrO)•9HO.

Нонагидрат плавится в собственной кристаллизационной воде при 37,5°С.

Растворяется в воде, не растворяется в этаноле.

Литература 
 

лантана